Alkyoneus () ist in der griechischen Mythologie

 Alkyoneus, ein Gigant
 Alkyoneus (Gatte der Koronis)
 Alkyoneus (Sohn des Diomos), der dem Ungeheuer Sybaris geopfert werden soll
 Alkyoneus (Genosse des Memnon), ein Aithioper, Gefährte des Memnon
 Alkyoneus (Priester), ein Priester des Apollon
 Alkyoneus (Genosse des Phineus), Teilnehmer an der Hochzeit des Perseus
 Alcyoneus (Galaxie), eine ungewöhnlich große Radiogalaxie